Дама Мюриэл Сара Спарк (; 1 февраля 1918 — 13 апреля 2006) — британская писательница и литературный критик.

Биография 
Мюриэл Спарк родилась в 1918 году в Эдинбурге, получив имя Мюриэл Сара Кэмберг (). Её отец был евреем из Литвы, а мать — англичанкой протестантского вероисповедания. Мюриэл получила образование в эдинбургской женской школе Джеймса Гиллеспи. Провела несколько лет в Южной Родезии (ныне Зимбабве), там же в 1938 вышла замуж за Сиднея Освальда Спарка. У пары родился сын Робин, но брак распался, и Мюриэл Спарк вернулась в Англию и поступила на работу в разведывательный отдел Министерства иностранных дел.

Литературную карьеру Спарк начала в качестве литературного критика, опубликовав несколько биографий британских литераторов XIX века, в частности книгу «Дитя света: переоценка Мэри Шелли» (, 1951), «Джон Мейсфилд» (, 1953) и «Эмили Бронте: её жизнь и творчество» (, 1953). Мюриэл является автором поэтического сборника «Фанфарло и другие стихотворения» (, 1952).

Спарк уже получила признание как критик и поэт, когда предприняла свою первую попытку написать художественную прозу — рассказ «Серафим и Замбези» (The Seraph and the Zambezi), который послала на Рождественский литературный конкурс 1951 года,  лондонским журналом «Observer». Рассказ получил высшую награду и привлек внимание необычной разработкой рождественской темы.

В это же время Спарк переживала кризис веры. На всем протяжении этого кризиса она получала финансовую и психологическую помощь от Грэма Грина, в своё время перешедшего в католичество. В 1954 Спарк сама обращается в католичество. Её решение поддержали Грэм Грин и Ивлин Во. Этот шаг оказал огромное влияние на её творчество, в котором стали появляться религиозные мотивы и исследоваться соответствие жизни людей христианским заповедям.

Способность писательницы создавать тревожащие и неотразимые характеры, вызывая беспокойное ощущение нравственной неопределенности, отчетливо проявилась в романе «Утешители» (The Comforters, 1957). В 1959 Спарк пережила первый большой успех после выхода в свет романа Memento mori, который можно назвать «пляской смерти» группы стареющих интеллектуалов, не прекращающих ссориться и соперничать даже в то время, когда один за другим умирают. После этого романа некоторые критики сравнивали Спарк с А. Комптон-Бернетт и Ивлином Во.

В 1961 году Спарк опубликовала роман, ставший, по общему мнению, её шедевром, — «Мисс Джин Броуди в расцвете лет» (The Prime of Miss Jean Brodie). В 1966—1968 годах по нему была поставлена ставшая известной пьеса, затем — знаменитый фильм (1969) с участием Мэгги Смит и, наконец, — шестисерийный телефильм, вновь имевший международный успех в 1978 и 1979.

В 1993 году, в возрасте 75 лет, Спарк написала автобиографию (), дабы исправить допущенные критиками ошибки и неточности, а также собрать воедино факты, касающиеся её жизни и творчества. В автобиографии писательница рассказывает о первых тридцати девяти годах жизни — вплоть до опубликования первого романа «Утешители». В 1993 года Спарк была удостоена ордена Британской империи. В 1997 году получила премию Дэвида Коэна.

Произведения

Романы и рассказы 

 Утешители / The Comforters (1957)
 Робинзон / Robinson (1958)
 Memento mori / Memento Mori (1959)
 Баллада о предместье / The Ballad of Peckham Rye (1960)
 Холостяки / The Bachelors (1960)
 Мисс Джин Броди в расцвете лет / The Prime of Miss Jean Brodie (1961)
 Девушки со скромными средствами / The Girls of Slender Means (1963)
  / The Mandelbaum Gate (1965)
 На публику / The Public Image (1968)
 Сиденье водителя / The Driver’s Seat (1970)
 Не беспокоить / Not to Disturb (1971)
 Теплица на Ист-Ривер / The Hothouse by the East River (1973)
 Аббатиса Крусская / The Abbess of Crewe (1974)
 Передел / The Takeover (1976)
 Территориальные права / Territorial Rights (1979)
 Умышленное промедление / Loitering with Intent (1981)
 Единственная проблема / The Only Problem (1984)
 Далеко не Кенсингтон / A Far Cry From Kensington (1988)
 Симпозиум / Symposium (1991)
 Реальность и мечты / Reality and Dreams (1996)
 Пособники и подстрекатели / Aiding and Abetting (2000)
 Старшие классы / The Finishing School (2004)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 [belousenko.com/wr_Spark.htm Мюриэл Спарк в библиотеке А. Белоусенко]

Писатели Великобритании XX века
Писатели-фантасты Великобритании
Выпускники университета Хериота-Уатта
Почётные доктора Абердинского университета